Bullington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bullington, Lincolnshire, ort i England, 
 Bullington, Hampshire, civil parish i England,